A Faculdade Cearense - FaC - é uma faculdade particular localizada na Avenida João Pessoa em Fortaleza, no Ceará.

Cursos 
A Faculdade Cearense conta, atualmente, com os seguintes cursos de Graduação:

 Administração
 Análise e desenvolvimento de sistemas
 Arquitetura e Urbanismo
 Ciências Contábeis
 Comunicação Social
 Jornalismo
 Publicidade e Propaganda
 Direito
 Engenharia de Produção
 Gestão Financeira
 Logística
 Pedagogia
 Redes de computadores
 Serviço Social
 Turismo

E os seguintes cursos de Pós-Graduação:
 Assessoria de Comunicação
 Auditoria e Controladoria
 Contabilidade e Planejamento Tributário
 Educação Especial
 Gestão de Pessoas
 Gestão Escolar
 Logística Empresarial
 Políticas Públicas

Estrutura 
As Faculdades Cearenses mantém três campi na Avenida João Pessoa em Fortaleza, no Ceará.  Sua sede principal localiza-se na cidade de Fortaleza. Possui ainda uma outra unidade no bairro Damas, também em Fortaleza.

Ver também 
 Lista de faculdades e universidades do Brasil

Ligações externas 
 Site oficial

Instituições de ensino superior do Ceará